Каза́нское кла́дбище — городское кладбище на южной окраине Пушкина на Гусарской улице. Площадь кладбища составляет 35 га. Кладбище имеет регулярную планировку.

История

Первое кладбище Царского Села 
В середине XVIII века в Царском Селе существовало кладбище у ручья Вангази. На нём находилась деревянная церковь Успения Божией Матери, перенесённая сюда а от дворца. Но так как кладбище находилось вблизи дворца, и плач по умершим тревожил императрицу Елизавету Петровну, то оно в 1747 году было закрыто. Успенская церковь была перенесена в Кузьмино, и там стали хоронить покойников из Царского Села. Впоследствии на месте кладбища был построен Запасной дворец.

Кладбище на современном месте 

Современное кладбище существует с 1785 года с постройкой Казанской церкви. В крипте храма был погребён фаворит Екатерины II А. Д. Ланской и его родственники. По этой причине кладбище называлось «кладбищем Ланских» («Ланским кладбищем»).

Сохранились храм, колокольня и ворота ограды.

К югу от православного Казанского кладбища располагались иноверческие участки: лютеранский, магометанский, еврейский. Позднее они были объединены. В 1914—1916 годах в северо-западной части было устроено Братское воинское кладбище воинов Первой мировой войны. В восточной части — братские захоронения и могилы участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Часовни 

На кладбище находилось несколько склепов, устроенных в качестве часовен:
 Часовня семьи Граве, двухэтажная, построенная инженером В. И. Граве из известняка. Верхний этаж, вероятно, предназначался для храма, о чём было написано на бронзовой доске. Здесь были похоронены супруга инженера Екатерина Васильевна и дети — Владимир и Аполлон.
 Часовня из красного кирпича, построенная инженером Виктором Дмитриевичем Покотиловым над могилой его первой жены Евгении Егоровны, урождённой Шарон (скончалась ). Была покрыта белым железом и увенчана мраморным крестом.
 Часовня-усыпальница светлейших князей Юрьевских.
 Двухэтажная часовня над могилой почётного гражданина Парамона Парфентьева.
 Часовня над местом погребения министра юстиции, сенатора Н. А. Манасеина. Усыпальница сохранилась почти полностью, за исключением стекол, императорских корон и жезлов на вратах. До наших дней сохранились подлинные, не совсем качественно реставрированные любителем иконы. Над вратами изображен святитель Николай Чудотворец, покровитель министра. В самой усыпальнице сохранилась икона Воскресения Христова. Эта часовня до 1988 года была единственной открытой для доступа на всей территории города Пушкина. В ней молились все верующие, посещавшие Казанское кладбище. В настоящее время, благодаря исследователю царскосельских кладбищ В. А. Панову, обретено надгробие Н. А. Манасеина, хранящееся в часовне.

Кроме того, была часовня вне ограды, по правую сторону дороги из Софии. Она была устроена над родником и освящена а во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В настоящее время не сохранилась.

Известные люди, похороненные на кладбище 
См. категорию Похороненные на Казанском кладбище

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог иудейских захоронений на Казансом кладбище 

Кладбища по алфавиту

См. также 
 

 
Пушкин (город)
Кладбища по алфавиту